McHenry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 McHenry County (Illinois)
 McHenry County (North Dakota)